

Localidades

Brezova (Ivanjica)
Brezova (Kraljevo)

Desambiguação